Международная Ассоциация Тюремного Служения (МАТС) () — объединение христианских организаций всех деноминаций и течений в христианстве для совместного служения в тюрьмах по всему миру, с целью помощи заключённым, их семьям и их жертвам и проповеди среди них Слова Божьего.

Миссия 
Миссия Международной Ассоциации Тюремного Служения — служить Телу Христову в тюрьмах и за их пределами, помогая заключённым, бывшим заключённым, жертвам преступлений и их семьям и стремясь внедрить библейские принципы справедливости в систему криминального правосудия.

История 
Тюремное Братство было основано в США в 1976 году Чарльзом Колсоном, после его освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание за преступления, связанные с «Уотергейтом». До своего осуждения Ч. Колсон служил главным адвокатом президента Ричарда Никсона. Во время своего тюремного заключения Колсон покаялся и стал глубоко верующим христианином. В тюрьме он решил посвятить свою жизнь тому, чтобы через веру в Иисуса Христа возвращать преступников к полноценной жизни, способствовать их примирению с родными и близкими, помогать семьям заключённых.

Международная Ассоциация Тюремного Служения призвана объединить мужчин и женщин из различных христианских церквей, чтобы поделиться любовью к Богу с заключёнными, бывшими заключёнными и их семьями. 
История Чарлза Колсона, его пребывание и обращение в тюрьме, а также история создания МАТС, служение наиболее обездоленной части человечества, осуждённых преступников, описана во множестве телепередач, журналов и книг.

Через три года после образования Тюремного Братства в Соединённых Штатах, представители подобных организаций появились в Англии, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и в 1979 году встретились на Багамских островах, чтобы создать Международную Ассоциацию Тюремного Служения (МАТС), как объединение национальных организаций Тюремного Служения. Целю МАТС стала организация и помощь национальным организациям Тюремного Служения.

С 1979 года МАТС значительно расширила географию своей деятельности и в 2012 году включает в себя 115 организаций и более 100 000 служителей по всему миру. Большая часть этого роста произошла под руководством Рона Никеля, нынешнего президента МАТС, который на протяжении более 25 лет ездит по всему миру, содействуя и поддерживая деятельность национальных организации, членов МАТС. Международная Ассоциация Тюремного Служения сегодня является самой крупной и самой обширной ассоциацией в мире, объединяющей национальные христианские служения, работающие в области уголовного правосудия.

Руководство МАТС

Совет директоров 
 Майкл Тиммис, председатель
 Рональд Никкель, президент / генеральный директор
 Тиммоти Ху, исполнительный вице-президент
 Ян Эллиот, вице-председатель, Новая Зеландия
 Джек Кервин, казначей, Канада
 Дэвид Онг, секретарь, Сингапур
 Джонатан Айткен, Англия
 Чарльз Софи, Гана
 Марк Эрли, США
 Раймундо Лил, Мексика

Совет попечителей 
 Ян Эллиотт, председатель
 Рональд Никкель, Президент
 Константин Асавой, Европа
 Полина Ферреро, Ат-Ларге, Перу
 Херб Гриффит, Северная Америка / Карибский бассейн
 Ласидес Эрнандес, Латинская Америка
 Джек Кервин, Ат-Ларге, Канада
 Рой Муссалли, на Ближнем Востоке
 БВР Рао, Азия
 Джон Русиахана, Ат-Ларге, Руанде
 Стэн Торберн, Тихоокеанский
 Симфорин Той, в Африке
 Павел Войтас, Ат-Ларге, Польша

Партнёры 
В своей Йоханесбургской декларации от 2001 года, МАТС заявляет о своей приверженности служению в тюрьмах мира в единстве с другими христианскими тюремными служениями и своей решимости направить свои усилия против раскола в тюремном служении всех церквей, деноминаций и направлений христианства.

Национальные и межнациональные тюремные служения-партнёры МАТС 
 Alpha for Prisons
 Association of Friends of PFI
 Association of Caribbean Heads of Corrections and Prison Services (ACHCPS)
 Fenix
 Becoming A Good Samaritan
 Catholic Medical Mission Board
 Christian Medical and Dental Associations
 Crosslink International
 Doing HIS Time
 Just Equipping
 Kairos Prison Ministry
 Kolbe Foundation
 Humedica International
 International Commission of Catholic Prison Pastoral Care
 Justice Reflections
 As We Forgive «Living Bricks Campaign»
 Vision Aid Overseas

Ссылки 
 Prison Fellowship International
 Киевская евангельская церковь «Голгофа»

Христианские организации
Религиозные международные организации